Соревнования по боксу в весовой категории до 91 килограмма среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 13 по 23 августа. Приняли участие 16 спортсменов из разных стран.

Призёры

Соревнования

Ссылки 
 Результаты